Der Porsche Tennis Grand Prix 2013 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Stuttgart. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2013. Das Turnier fand vom 22. bis zum 28. April 2013 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Marija Scharapowa, die auch dieses Jahr im Finale gegen Li Na in zwei Sätzen gewann und sich so ihren zweiten Titel in Stuttgart sicherte. Titelverteidiger im Doppel war die Paarung Iveta Benešová und Barbora Záhlavová-Strýcová, die gegen Julia Görges und Anna-Lena Grönefeld im letzten Jahr gewannen. Den Titel 2013 sicherte sich die deutsche Paarung Mona Barthel und Sabine Lisicki, die sich im Finale gegen Bethanie Mattek-Sands und Sania Mirza durchsetzten.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Porsche Tennis Grand Prix 2013 fand vom 20. bis 21. April 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Porsche Tennis Grand Prix
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Stuttgart